Aboubakary Kanté – calciatore franco-gambiano
 Cédric Kanté – ex calciatore maliano
 José Kanté – calciatore spagnolo naturalizzato guineano
 Lamine Kanté – cestista francese
 Mory Kanté – cantante e musicista guineano
 N'Golo Kanté – calciatore francese di origini maliane